South Bend é o nome de várias cidades nos Estados Unidos:

 South Bend, Indiana
 South Bend, Washington

Desambiguação